Карл Мю́ллер (, ): Мюллер, Карл (1818—1899) — немецкий естествоиспытатель.
 Мюллер, Карл (1819—1889) — немецкий писатель, известный под псевдонимом Отфрид Muлиyc.
 Мюллер, Карл (1852—1940) — немецкий протестантский богослов.
 Мюллер, Карл (1818—1893) — немецкий художник.
 Мюллер, Карл Александр (1927—2023) — швейцарский физик, лауреат Нобелевской премии (1987).
 Мюллер, Карл Александр фон (1882—1964) — немецкий историк.
 Мюллер, Карл Вильгельм (1728—1801) — многократный бургомистр немецкого города Лейпциг.
 Мюллер, Карл Людвиг (1809—1891) — датский нумизмат и археолог.
 Мюллер, Карл Отфрид (1797—1840) — немецкий исследователь древности.
 Мюллер, Карл Фёдорович (1827—1897) — архитектор, академик Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге.
 Мюллер, Карл фон (1873—1923) — капитан германского флота.
 Мюллер, Карл Фридрих (1797—1873) — немецкий скрипач, участник квартета Мюллеров.